Ровная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ровная улица — улица в Абакане.
 Ровная улица — улица в Зеленограде.
 Ровная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Ровная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Ровная улица — улица в Мариуполе.